Barracuda hace referencia a varios artículos:

Animales
 Los esfirenos (Sphyraena) son un género de peces carnívoros de aguas profundas conocidos vulgarmente como barracudas.

Transporte
 Plymouth Barracuda, automóvil.
 EADS Barracuda, vehículo aéreo no tripulado.

Música
Barracuda (canción), de la banda canadiense Heart.

Televisión
Barracuda (serie de televisión), estrenada el 10 de julio de 2016.